Cieśnina Madura
 Madura – wyspa
 Język madurski
 Stopa madurska